Azusa (Californië) plaats in de Amerikaanse staat Californië
Azusa Street Revival, een christelijke opwekkingsbeweging uit het begin van de 20e eeuw.
Azusa theologische hogeschool.